Казону́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Аспе. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31131.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 90 км к юго-западу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река . Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 62 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 41 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 26 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 63,4 %, в 1999 году было 56,3 %). Из 26 активных жителей работали 22 человека (13 мужчин и 9 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 15 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 10 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна